Dusun Mudo (Bangko), een plaats in Indonesië
Dusun Mudo (Muara Papalik), een plaats in Indonesië